It’s Alive (deutsch: Es lebt) bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 ein bekanntes Filmzitat aus dem Film Frankenstein aus dem Jahr 1931
 It’s Alive! (1969), US-amerikanischer Fernsehfilm von Larry Buchanan aus dem Jahr 1969
 It’s Alive, deutscher Titel Die Wiege des Bösen, US-amerikanischer Horrorfilm von Larry Cohen aus dem Jahr 1974
 It’s Alive (2008), US-amerikanischer Horrorfilm von Josef Rusnak aus dem Jahr 2008
 It’s Alive! (Fernsehsendung), Fernsehsendung auf dem kanadischen Sender YTV aus den Jahren 1994 bis 1997

Musik:
 It’s Alive (Ramones-Album), Livealbum der Ramones aus dem Jahr 1979
 It’s Alive 1974–1996, Live-DVD der Ramones aus dem Jahr 2007
 It’s Alive (Band), schwedische Hardrockband
 It’s Alive (Buckethead-Album), Album des Gitarristen Buckethead aus dem Jahr 2011
 It’s Alive (Ozark-Mountain-Daredevils-Album), Album der Ozark Mountain Daredevils aus dem Jahr 1978
 It’s Alive! (The-New-Cars-Album), Livealbum der The New Cars aus dem Jahr 2006